Brzegówka – gatunek niewielkiego ptaka wędrownego z rodziny jaskółkowatych (Hirundinidae).
 Brzegówka – rodzaj niedużych ślimaków morskich.